12. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 8. – 13. července 2008 v polské Bydhošti. Na programu bylo dohromady 44 disciplín (22 chlapeckých a 22 dívčích), které probíhaly na městském stadionu Zdzisława Krzyszkowiaka. Areál byl před šampionátem zrekonstruován a byla navýšena jeho kapacita (až 23 000 diváků). Již v roce 1979 zde probíhalo juniorské mistrovství Evropy. V roce 1999 se zde konal první ročník MS v atletice do 17 let a o čtyři roky později zde probíhal také evropský šampionát do 23 let.

Šampionátu se zúčastnilo 1408 atletů (757 chlapců a 651 dívek) ze 165 států světa.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 MS juniorů v atletice 2008 
 Kompletní výsledkový přehled 

Atletika v roce 2008
Atletika v Polsku
Sport v Bydhošti
Mistrovství světa juniorů v atletice
Sport v Polsku v roce 2008